określenie amerykańskiego stanu Nowy Jork
 Empire State Building – wieżowiec
 Empire State University – fikcyjny uniwersytet ze świata komiksów Marvel Comics
 T.S. Empire State VI – statek